Местечко:
 Местечко — селение типа посад, городок, род населённого пункта.

Топоним 
 Местечко (Городокский район) — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Местечко (Житомирская область) — село в Брусиловском районе Житомирской области.

См. также 
 Еврейское местечко
 Местечко (Литва)